Nakhon Sawan (provincie), een provincie in het noorden van Thailand.
Amphoe Mueang Nakhon Sawan, het hoofddistrict van de gelijknamige provincie in het noorden van Thailand.
Nakhon Sawan (stad), zowel de hoofdstad van het district als van de gelijknamige provincie in Thailand
Bisdom Nakhon Sawan, een rooms-katholiek bisdom
Monthon Nakhon Sawan, was een Monthon in het noorden van Thailand.